Список событий в автомобилестроении в ← 2005→ году:

События

Январь 
 11 — состоялось открытие обновлённого и расширенного «Исторического музея промышленности и технологий Тойота» (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology), основанного в 1964 году.

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август 
 17 — на Ульяновском автомобильном заводе началось серийное производство внедорожника УАЗ Патриот.
 31 — с главного конвейера АвтоВАЗа сошёл 23-миллионный автомобиль.

Сентябрь

Октябрь 
 последнее воскресенье месяца — День автомобилиста и дорожника

Ноябрь

Декабрь

События без точной даты 
 Toyota Prius — назван лучшим автомобилем года в Европе.

Представлены новые автомобили 
 январь — Subaru R1,Audi Shooting Brake,Bugatti Veyron — 2005
 февраль - 
 март — Maserati Birdcage 75th,Fiat Croma II,Aston Martin Vantage (2005)
 апрель - 
 май - Maybach Exelero
 июнь - 
 июль - 
 август - 
 сентябрь - Mercedes-Benz W221
 октябрь - 
 ноябрь - 
 декабрь -

Примечания 

Авто
Годы в истории автомобилей